Fenyő László (1902–1945) költő, műfordító, kritikus
 Fenyő László (1975) Liszt Ferenc-díjas gordonkaművész